Macuch ist der Familienname folgender Personen:

 Maria Macuch, Iranistin an der FU Berlin, Tochter von Rudolf Macuch
 Rudolf Macuch (* 16. Oktober 1919 in Dolné Bzince [Bzince pod Javorinou]/Slowakei; † 23. Juli 1993 in Berlin), slowakisch-deutscher Iranist und Orientalist (Semitist), lange Jahre an der FU Berlin. Beigesetzt auf dem Städt. Friedhof Berlin-Zehlendorf, Onkel-Tom-Straße 30, Feld 012-301.

Siehe auch:
 Makuch